Löwenbach ist ein Gewässername:

 Löwenbach, tschechisch Jelení potok, rechter Zufluss der Kleinen Aupa, tschechisch Malá Úpa,  in der Königgrätzer Region, tschechisch Královéhradecký kraj, Tschechien
 Löwenbach (Müglitz), linker Zufluss der Müglitz und Dorfbach von Löwenhain, Stadt Altenberg, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Löwenbach (Ostrach), linker Zufluss der Ostrach vor Sonthofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Löwenbach ist ein Familienname:
 Pechlin von Löwenbach oder Pechlin (Adelsgeschlecht), ursprünglich holsteinisches bürgerliches und Freiherrengeschlecht
 Jan Löwenbach (1880–1972), tschechischer Schriftsteller, Übersetzer und Diplomat